Carira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carira (kommun), Sergipe, 
 Carira (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar